Gurgenes Arzerúnio (conselheiro) - conselheiro do príncipe Gregório Derenício;
  - príncipe de Vaspuracânia e Anzevacícia;
  - príncipe de Vaspuracânia;